Flughafen Wilmington steht für folgende Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Wilmington International Airport in Wilmington, North Carolina
 Wilmington Air Park in Wilmington, Ohio
 Wilmington Airport in Wilmington, Delaware